Дубровинское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Дубровинское сельское поселение — в Вагайском районе Тюменской области.
 Дубровинское сельское поселение — в Ярковском районе Тюменской области.

См. также 
 Дубровинский сельсовет
 Дубровское сельское поселение